Питанги-крошки () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Список видов 
 Краснокрылая питанга-крошка Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)
 Сероголовая питанга-крошка Myiozetetes granadensis Lawrence, 1862
 Myiozetetes luteiventris (P.L.Sclater, 1858)
 Красношапочная питанга-крошка Myiozetetes similis (Spix, 1825) 
 

Тиранновые
Роды птиц